Der Begriff Lochung hat verschiedene Bedeutungen:

 Lochung, eine Technik beim Schmieden zum Aufdornen oder Ausstanzen von Metall, meist Eisen/Stahl zur Verbindung von Stäben, z. B. für Gitter 
 Anbringen von Löchern bei einem Hufeisen, siehe Hufeisen#Lochung
 Lochung von Briefmarken, siehe Lochung (Philatelie)
 Lochung von Dokumenten mittels Textperforiermaschine, z. B. das fälschungssichere Eingangsdatum einer Anmeldung beim Patentamt
 Lochung von Blechen oder Traversen zur Gewichtsminderung, siehe Lochblech
 Lochung zur Ablage von Papieren in Aktenordnern, Schnellheftern oder Loseblattsammlungen, Maße nach DIN ISO 838 siehe Locher#Internationale Standards und Lochsysteme
 Lochung zur Entwertung von Fahrkarten oder Eintrittskarten, siehe Entwerter
 Lochung eines mechanischen Speichermediums für Daten, siehe Lochkarte